A questa voce corrispondono le seguenti località:

Sarmizegetusa Regia, capitale dei Daci fino a Decebalo. La città fu abbandonata con la conquista romana.
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, colonia romana fondata da Traiano nel 106 a completamento della conquista della Dacia e della creazione della nuova provincia di Dacia, di cui divenne capitale.
Sarmizegetusa (Hunedoara), l'attuale comune della Romania posto a breve distanza dalla colonia fondata da Traiano.